Президент Китайской Республики () — должность главы государства в Китайской республике (1912—1949) и на Тайване.

Должность учреждена 1 января 1912 года, когда временным президентом был назначен Сунь Ятсен. В 1946—1950-х годах Китайская республика утратила контроль над материковым Китаем, где в 1949 была создана Китайская Народная Республика.

Список президентов Китайской Республики 
Временное правительство: 

Бэйянское правительство: 

Национальное правительство:

Примечания

Ссылки 

 Republic of China  
 
Списки президентов
Политика Китайской Республики